Бо́бринский — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 
 Бобринский, Андрей Александрович (1859—1930) — действительный статский советник в звании камергера, член Государственного совета по выборам от землевладельцев Киевской губернии.
 Бобринский, Борис Алексеевич (1925—2020) — протопресвитер Архиепископии русских церквей в Западной Европе Константинопольского Патриархата, богослов.
 Бобринский, Василий Алексеевич (1804—1874) — граф, декабрист, член Южного общества (1824).
 
 
 Бобринский, Николай Алексеевич (1890—1964) — граф, зоолог
 Бобринский, Пётр Андреевич (1893—1962) — русский литератор, участник парижского литературного объединения «Перекрёсток».

Бобринская

Примечания